Коваленко Олександр:
 Коваленко Олександр Анатолійович (* 1971) — радянський та український футболіст, воротар.
 Коваленко Олександр Анатолійович — директор комунального закладу «Обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа „Динамо“» Запорізької обласної ради, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Коваленко Олександр Андрійович (в чернецтві — архімандрит Нектарій, 1946—2020) — священник Української православної церкви Московського патріархату, насельник Києво-Печерської Лаври.
 Коваленко Олександр Андрійович (1909—1984) — радянський військовий льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу.
 Коваленко Олександр Борисович (1951) — український історик, дослідник Лівобережної України 17—19 ст. Професор, заслужений працівник народної освіти України.
 Коваленко Олександр Володимирович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Коваленко Олександр Іванович — український військово-політичний оглядач. 
 Коваленко Олекса Кузьмович (1880—1927) — український письменник, видавець.
 Коваленко Олександр Миколайович (1935) — український державний і політичний діяч. Міністр фінансів України (1990—1991). Заслужений економіст України.
 Коваленко Олександр Миколайович (* 1944) — доктор медичних наук, професор.
 Коваленко Олександр Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Коваленко Олександр Михайлович (1875—1963) — український вчений, громадсько-політичний діяч, письменник, один з організаторів повстання на панцернику «Потьомкін».
 Коваленко Олександр Олександрович (1976—2010) — український арбітр та футболіст.
 Коваленко Олександр Олександрович — лейтенант Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Коваленко Олександр Олександрович (* 1980) — український сходознавець
 Коваленко Олександр Петрович (1941) — генерал Податкової служби.
 Коваленко Олександр Сергійович (1994) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коваленко Олександр Трохимович (1941) — організатор у сільськогосподарському секторі на Донбасі, один з перших в Україні авторів ідеї котеджної забудови на селі (с. Бахмутське). Заслужений працівник податкової служби України, генерал податкової служби.

Примітки